Centurie. Centuria is het Latijnse woord voor centurie in het Romeinse Rijk, een sociale klasse van de bevolking.
 Een Romeins legeronderdeel dat geleid wordt door een centurio
 Bisdom Centuria, voormalige Romeinse stad en bisschopszetel in de provincie Numidië, (Noord-Afrika)
 Centuria, een plaats in Wisconsin, Verenigde Staten